Zomergast, in het zomerhalfjaar aanwezige niet-broedvogel
 Zomergasten (televisieprogramma), een Nederlands tv-programma
 Zomergasten (toneelstuk), een toneelstuk uit 1905 van Maxim Gorki